Hanatarashi (яп. ハナタラシ), что в переводе с японского означает «хныкающий» или «сопливый», представляла собой нойз-группу, созданную позже фронтменом Boredoms Ямантакой "EYE" Тецуо, в которой участвовал гитарист Zeni Geva Мицуру Табата. Коллектив был сформирован в Осаке, Япония, в 1983 году после того, как Ай и Табата встретились в качестве рабочих сцены на шоу Einstürzende Neubauten. После выпуска первого альбома от «I» отказались, и название стало «Hanatarash». Они использовали множество необычных издающих шум предметов, в том числе электроинструменты, дрели и тяжелую технику.

Hanatarash были известны своими опасными живыми выступлениями. Некоторые из самых известных шоу группы включали в себя то, как Ай разрезал мёртвого кота пополам мачете, или привязал к своей спине циркулярную пилу и почти отрезал себе ногу, а также разрушил часть зала бульдозером с обратной лопатой, пробив его через заднюю стену. На шоу 1985 года в токийском Superloft зрители должны были заполнить формы из-за возможности причинения вреда на шоу. Шоу было остановлено из-за того, что Ай собирался бросить на сцену зажжённый коктейль Молотова. Ремонт стоил 600 000 иен (примерно 9 000 долларов США). После нескольких лет интенсивных живых выступлений Hanatarash запретили выступать на большинстве площадок, и разрешение на живые выступления они получили только в 1990-х годах после того, как Ай согласился прекратить свое деструктивное поведение на сцене.

Дискография 
Hanazumari (1983)

Live At Ahiru (1984)

TAKE BACK YOUR P...!! (1984)

Bomraining (1984)

The Hit Parade 1, 2, 3 (1984)

Merzbow \ The Hanatarashi (1984)

LIVE ACT. DEC16 (1984)

HANATARASH (1985)

HANATARASH 2 (1988)

HANATARASH 3 - William Bennett Has No D... (1989)

HANATARASH 4 - AIDS - a - Delic (1994)

HANATARASH 5 - We Are 0:00 (1996)

Ссылки на источники 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Hanatarash - Википедия на английском
 https://www.discogs.com/ru/artist/78093-Hanatarash - Дискография

Музыкальные коллективы в стиле нойз
Индастриал-группы Японии